Ankkurisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ankkurisaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Ankkurisaari (ö i Nyland), Helsingfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar